Mega Man X (computerspelserie), een serie binnen de Mega Man-reeks
 Mega Man X (computerspel), het eerste spel in de X-reeks uit 1993
 Mega Man X (personage), het personage uit de X-reeks